Hucknall bezeichnet:
 einen Ort im District Ashfield der englischen Grafschaft Nottinghamshire

Hucknall ist der Familienname folgender Personen:
 Mick Hucknall (* 1960), britischer Musiker, Gründer von Simply Red